Лехтинен () — финская фамилия. Известные носители:

  — учёный-этнограф венгерского происхождения, старший научный сотрудник Музея культур Kulttuurien museo / Museovirasto, Финляндия. Председатель Общества М. А. Кастрена, член Консультативного комитета финно-угорских народов. Автор многочисленных трудов по этнографии финно-угорских народов России.
  (1908—1997) — нарком просвещения Карело-Финской ССР (1940—1944), депутат Верховного Совета СССР I созыва (1937—1946), впоследствии — деятель коммунистического движения в Финляндии.
 Лехтинен, Йере (род. 1973) — финский хоккеист.
  (род. 1968) — финский футболист.
 Лехтинен, Лаури (1908—1973) — финский бегун на длинные дистанции.
 Лехтинен, Матти Калерво (1922—2022) — финский певец (баритон).
 Лехтинен, Рауно (1932—2006) — финский дирижёр и композитор, автор летки-енки.
 Лехтинен, Хейкки (род. 1980) — финский шахматист.

См. также 
 Лехтонен